

Letteratura
Rosemary's Baby, è un romanzo del 1967 scritto da Ira Levin.

Cinema
Rosemary's Baby - Nastro rosso a New York, è un film del 1968, diretto da Roman Polański con Mia Farrow e John Cassavetes.

Musica
Rosemary's Baby è un gruppo Industrial italiano.

Televisione
Rosemary's Baby – miniserie televisiva statunitense del 2014